Die Europawahl in Polen 2019 fand am  26. Mai 2019 im Zuge der EU-weiten Europawahl 2019 statt. Dies war die vierte Wahl seit dem Beitritt Polens zur EU im Jahr 2004.

Es wurden zunächst 51 Mandate im Europäischen Parlament vergeben, gewählt wurden aber 52 Abgeordnete. Ein Mandatsträger aus Polen wird nach dem erfolgten EU-Austritt des Vereinigten Königreichs ins Europaparlament einziehen.

Ausgangslage 
Am 25. Februar 2019 unterschrieb Staatspräsident Andrzej Duda einen Beschluss, der mit dem angehängten Wahlkalender die Fristen und Termine festlegte und zugleich den Anfang der Wahlkampagne markierte.

Wahlkomitees, die zur Wahl antreten, mussten bis zum 6. bzw. 8. April 2019 gebildet, registriert und zugelassen werden, Voraussetzung dafür war das fristgerechte Einreichen der Unterstützerunterschriften.

Antreten konnten:

 politische Parteien (Komitet wyborczy, KW)
 Koalitionen von politischen Parteien (Koalicyjny komitet wyborczy, KKW)
 Wählergruppen (Komitet wyborczy wyborców, KWW)

Es waren landesweite oder regionale Komitees möglich, die in einem oder mehreren der Wahlkreise antreten. Für alle galt eine Sperrklausel von 5 %.

Die Frist zur Anmeldung der Kandidatenlisten endete am 16. April.

Wahlkreise 
Für die Wahlen zum EU-Parlament war Polen in die folgenden 13 Wahlkreise aufgeteilt:

Wahlkomitees 

Anmerkungen:

1 trat nur in den Wahlkreisen 1, 4, 5, 8, 10 und 11 an

2 trat nur in dem Wahlkreis 8 an

3 trat nur in den Wahlkreisen 9 und 10 an

4 trat nur im Wahlkreis 5 an

Recht und Gerechtigkeit 
Die Regierungspartei PiS trat, wie bereits in den Präsidentschafts-, Parlaments- und Selbstverwaltungswahlen, zusammen mit den Parteien Solidarna Polska (EKR) und Porozumienie (EKR) von Jaroslaw Gowins an. Bei der vorherigen EU-Wahl traten alle drei noch getrennt an.

Europäische Koalition 
Ein Großteil der EU-freundlichen parlamentarischen Oppositionsparteien traten gemeinsam unter dem Namen Europäische Koalition (Koalicja Europejska PO PSL SLD .N Zieloni) an. Die Hauptparteien des Bündnisses waren:
 Platforma Obywatelska
 Polskie Stronnictwo Ludowe
 Nowoczesna
 Sojusz Lewicy Demokratycznej
 Partia Zieloni

Daneben waren folgende weiteren Parteien beteiligt: Teraz!, Unia Europejskich Demokratów, Stronnictwo Demokratyczne (EDP), Socjaldemokracja Polska (S&D), Wolność i Równość und der ehemals rechtsextremen Liga Polskich Rodzin. Unterstützt wurde die Koalition vom Komitet Obrony Demokracji.

Konfederacja KORWiN Braun Liroy Narodowcy 
Ein Großteil des Komitees befürwortete offen den Polexit oder schloss ihn nicht aus. Das Bündnis der radikalen EU-Skeptiker formierte sich während des Jahreswechsels 2018/19. Dies waren zunächst die Nationalisten des Ruch Narodowy und die Paläolibertären der Partei KORWiN. Es folgten der reaktionäre Regisseur Grzegorz Braun, die Pro-Life Aktivistin Kaja Godek und der ehemals antiklerikale Rapper Piotr Liroy-Marzec. Die Parteien Federacja dla Rzeczypospolitej von Marek Jakubiak und Partia Kierowców schlossen sich im März bzw. im April an.

Kukiz’15 
Auf den Listenplätzen der Kukiz-Bewegung kandidierten unter anderem die UPR, Prawica RP, sowie der ehemalige Präsidentschaftskandidat der DB Pawel Tanajno.

Lewica Razem – Razem, Unia Pracy, RSS 
Es gab Verhandlungen mit der neuen Partei Wiosna über ein Wahlbündnis, das aber scheiterten.

Ruch Prawdziwa Europa – Europa Christi 
Nachdem das geplante Bündnis mit der Prawica RP scheiterte, und die Registrierung nur in einem Wahlkreis erfolgreich war, verzichtete die Partei auf die Teilnahme.

Weitere Wahlkomitees 
Folgende Komitees wurden in keinem der Wahlkreise registriert:
 Komitet Wyborczy Alternatywa Społeczna
 Komitet Wyborczy Normalny Kraj
 Komitet Wyborczy Odpowiedzialność
 Komitet Wyborczy Partii Kierowców
 Komitet Wyborczy Piast – Jedność Myśli Europejskich Narodów
 Komitet Wyborczy Porozumienie Jarosława Gowina
 Komitet Wyborczy Prawica Rzeczypospolitej
 Komitet Wyborczy Ruch 11 Listopada
 Komitet Wyborczy Stronnictwa Ludowego „Ojcowizna“ RP
 Komitet Wyborczy Stronnictwa Pracy
 Komitet Wyborczy Związku Słowiańskiego
 Komitet Wyborczy II Rzeczpospolita Polska
 Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Polski Niepodległej – Niezłomni
 Komitet Wyborczy Wyborców Polskie Rodziny Razem
 Komitet Wyborczy Wyborców ROP
 Komitet Wyborczy Wyborców „Wspólnie dla Częstochowy“

Umfragen

Letzte Umfragen vor der Wahl

Verlauf

Ergebnisse 
Sitze in Klammern werden erst nach dem Brexit vergeben.

Parteien

Fraktionen im Europäischen Parlament

Einzelnachweise 

Polen
2019
Polnische Geschichte (seit 1989)